Denumirea de Hobol se poate referi la:
 Hobøl, comună în fylke-ul Østfold, Norvegia;
 Hobol, sat în județul Baranya, Ungaria.